

Geografia
 Fyn – Isola dell'arcipelago danese su cui si trova la città di Odense.

Codici 
 FYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fuyun (Cina)